Peter Resinger (ur. 28 czerwca 2000) – austriacki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Schwarzach. Medalista mistrzostw świata juniorów (2020).

Przebieg kariery 
W lipcu 2017 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 65. miejsce w zawodach w Villach. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w grudniu 2018 w Notodden, gdzie zajął 8. pozycję.

W październiku 2019 po raz pierwszy stanął na podium FIS Cupu, zajmując w Villach 3. pozycję. 11 stycznia 2020 w swoim debiucie w Pucharze Kontynentalnym ukończył zawody w Bischofshofen na 9. lokacie, a dzień później zajął 7. miejsce. W lutym 2020 w Villach ponownie stanął na podium FIS Cupu, zajmując 2. miejsce. 5 marca 2020 w Oberwiesenthal zdobył złoty medal w zawodach indywidualnych na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2020, a w kolejnych dniach z reprezentacją Austrii na tej imprezie sięgnął jeszcze po srebro w konkursie drużynowym i złoto w rywalizacji drużyn mieszanych.

W sierpniu 2020 zadebiutował w Letnim Grand Prix, zajmując 30. pozycję w zawodach w Wiśle. W zimowej części sezonu 2020/2021 najwyżej w Pucharze Kontynentalnym sklasyfikowany był na 7. miejscu. W sezonie 2021/2022 raz zwyciężył w konkursie FIS Cupu.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Resingera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2020

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2020

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2000